Le raïon de Krasnohrad (en ) est un raïon situé dans l'oblast de Kharkiv en Ukraine. Son chef-lieu est Krasnohrad.

Références 

Krasnohrad